Семуз () — небольшая река во Франции. Длина — 41,02 км. 

Находится на северо-востоке страны в Гранд-Эсте. Семуз является одним из притоков реки Рона.

 Имеет ряд мелких притоков.

Комботе — приток Семуз.

Примечания 

Притоки Роны
Реки Гранд-Эста